Álex Pastor puede referirse a:

 Álex Pastor, deportista español de kitesurf;
 Àlex Pastor López, político español;